Цоу (Namakaban, Niitaka, Tibola, Tibolah, Tibolak, Tibolal, Tso, Tsoo, Tsuou, Tsu-U, Tsu-Wo, Tzo, Цоу) — австронезийский язык, на котором говорят тайваньские аборигены цоу, проживающие в западной части центральных гор, юго-восточнее округа Чинаи провинции Алишань на Тайване.

Диалекты 
Диалекты цоуского языка различаются не сильно. Существует четыре диалекта — духту, лимуцзу, тапангу, тфуэа — из которых разговорными являются только тапангу и тфуэа. Лимуцзу описан недостаточно. Грамматика других трёх диалектов почти идентична, а фонологическая вариация не совсем маргинальна: в некоторой окружающей среде звук тапангу /i/ соответствует звукам /z/ или /iz/ духту и тфуэа, а звук духту имеет /r/ для /j/ тапангу и тфуэа. (На самом деле более пожилые носители различали между /r/ и /j/, но на тот момент диалект являлся вымирающим).

Духту (Luhtu)
 Мамахавана 久美 (Цзимэй)
Тапангу (Tapaŋʉ)
 Ниаукна/Нибиэй 里佳 (Лицзя)
 Савики 山美 (Шаньмэй)
 Синви 新美 (Синьмэй)
 Тапангу 達邦 (Дабан)
Тфуэа (Tfuya)
 Дабауя 樂野 (Лее)
 Каямавана 茶山 (Чашань)
 Рангуу/Пунгуу/Дабангя 來吉 (Лайцзи)
Лимуцзу — вымер.

Фонология 
Описание фонологии цоу, которую предложили Райт и Лейдфогед (1994), представлена ниже

Гласные 
В цоу существует 6 гласных, /i ɨ u e o ɑ/. Последовательность гласных встречаются, включая последовательности одинаковых гласных (например, /ii/), но они являются отдельными морами, а не долгими гласными или дифтонгами. Гласные, особенно заднеязычные гласные, являются централизованными при окружении глухих альвеолярных согласных (/t, ts, s/). Это может включить центральное скольжение таким образом, чтобы /o/ произносилось как дифтонг [öə̯] или [ɵə̯] в этой среде.

Согласные 

Аппроксиманты /w/ и /j/ могут возникнуть как неслоговые гласные среднего подъёма [e̯] и [o̯], даже (для /j/) в начальной позиции (/jo~joskɨ/ [e̯oˈe̯oskɨ] «рыбки»; /w/ не появляется в начальной позиции), объясняет правописание слова Tfuea (/tfuja/) для названия диалекта. Назначение ударения ([ˈtfue̯a]) и ограничения на согласных кластерах демонстрирует, что они здесь ведут себя как согласные.

Плозивные согласные не предыхаются. Фонетически придыхательные смычки на самом деле следуют смычке + /h/, как видно тот факт, когда они не могут быть кластерами с третьим согласным (смотри фонотактику ниже), и морфологические изменения, такие как /phini/ ~ /mhini/ «торговать».

В соответствии с спектрограммой, /h/ является глоттальным спирантом в большинстве языковых сред, но подходит велярный /x/ рядом с центральной гласной /ɨ/, как в слове /tsaphɨ/ 'пальма, подошва'. Факт, что последовательности /hʔ/ и /ʔh/ встречаются, когда допускается отсутствие другой гомогранной последовательности, предполагает, что /h/ и /ʔ/, возможно, не оба глоттальные. (Дополнительные доказательства, что /h/ лучше всего могла бы быть проанализирована как велярный звук, являются тем фактом, что */kh/ не найден, и что /hk/ найден только в середине слова в одном известном слове /kuhku/ «лиса».)

Глухие сибилянты, /ts/ и /s/, являются палатальными с [tʃ] и [ʃ] перед переднеязычными гласными /i/ и /e/. Звонкий сибилянт /z/ не подвержен воздействию в этой среде.

Взрывные согласные /ɓ/ и /ɗ/ являются редкими. Оба могут быть глоттальными ([ʔɓ], [ʔɗ] или, может быть, [ʔb], [ʔd]) в интервокальной позиции. В дополнение, альвеолярный /ɗ/ имеет некоторые необычные аллофоны: около трети носителей произносят его с боковым релизом или перед /a/ как в латеральном аппроксиманте /l/ как /ɗauja/ [lauja] «клён». Действительно, Цутида (1976) транскрибировал его как предглоттальный латеральный звук [ˀl].

Фонотактика 
Наиболее сложный слог в цоу — CCVV (согл.+согл.+гл.+гл.). Цоу является необычным в количестве согласных кластеров, что позволительно. Гомогранные кластеры не допускаются, если только один согласный носовой, и максимум два согласных могут образоваться вместе, но в противном случае около половины из возможных последовательностей известна в происхождении. Для примера, все негомографические последовательности, начинающиеся с /t/ и /ts/, обнаружены. Отсутствующие кластеры могут не допускаться, или просто могут быть случайными пробелами из-за ограниченных знаний о лексиконе.
{|
!Начальные или средние!!Только средние
|-
|||
|-
|||
|-
|||
|-
|||
|-
|||
|-
|||
|-
| ||
|-
|||—
|-
|—||
|-
|||
|-
|||
|-
|||
|-
|||
|-
|||
|}
В кластерах взрывных согласных оба имеют звуковой релиз взрыва. Это верно даже между гласными, где первая смычка этой среды имеет незвуковые релизы в большинстве языков, поддерживая анализ этих кластеров как часть слоговых начал, не со слоговыми кодами, происходящими в языке.

Смычки, ротовые или носовые, могут или не могут иметь взрывной релиз носовой смычкой, в зависимости от носителя. Начальные кластеры /hp, ht, hʔ/ являются необычными кросс-лингвистическими. Спектр показывает, что язык движется в направлении альвеолярной артикуляции в ходе /h/ и /ht/, демонстрируя, что он не сформировался как велярный. Начальные кластеры /pʔ/ и /tʔ/ иногда реализовались как две реализованные смычки, но иногда с одним релизом, напоминающий абруптивные согласные в других языках. (/kʔ/ особенно снова отсутствует, за исключением фрикативной, несмотря на то, что [kʼ] наиболее кросс-лингвистически распространённый абруптивный согласный.)

Некоторые фразы 
 Aveoveoyu — общее приветствие
 Yokeoasu — общее приветствие
 Yokeoasu o’oko — ответ на Yokeoasu
 Teko uhnenu? — приветствие, «Куда вы собираетесь?»
 Miko umunu? — Как дела?
 O’ami’o kozo — ответ на Miko umunu

См. также 
 Тайваньские языки
 Языки цоу

Примечания

Литература 
 Невский, Николай A., Материалы по говорам языка цоу. М.-Л., Изд-во АН. 1935. 134 стр. 1000 экз.

Ссылки 

 Цоу на Ethnologue

Языки Тайваня
Тайваньские языки